Олехово — топоним, название населённых пунктов в России:

 Олехово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Олехово — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Олехово — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Олехово — деревня в Мошенском районе Новгородской области, Калининское сельское поселение.
 Олехово —  бывшая деревня в Мошенском районе Новгородской области, Ореховское сельское поселение. Упразднена в сентябре 2012 года.
 Олехово — деревня в Арефинском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Олехово — бывшая деревня в Октябрьском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Олехово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.